La edición 94.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 29 de mayo y el 11 de junio de 1995 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso, por segundo año consecutivo, el austriaco  Thomas Muster  logrando así  su único  título en un torneo del Gran Slam  al imponerse en la final a estadounidense Michael Chang. Con esta victoria, Thomas Muster se convirtió en el primer, y hasta la fecha único, tenista austriaco (hombre o mujer) en imponerse en un torneo del Gran Slam.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana  Steffi Graf que lograba el cuarto de  los seis  títulos que  obtendría en Roland Garros al imponerse a la española Arantxa Sánchez Vicario.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1995